Шахрія́р (перс.: شهریار) — ім'я кількох правителів з династії Баванді у північній Персії.

 Шахріяр — цар, чоловік Шахерезади, персонаж «Тисячі й однієї ночі».
 Мухаммад Хусейн Шахріяр — іранський азербайджанський письменник.
 Мамед'яров Шахріяр Гамід-огли — азербайджанський шахіст.

 Шахріяр — кратер на Енцеладі.
 Шахріяр — місто в Ірані.
 Шахріяр — муніципалітет і село в Гейгельському районі Азербайджану.